Жовтневый район:

 Жовтневый район (Луганск)

Переименованные и упразднённые районы 
 Жовтневый район (Днепр) — с 26 ноября 2015 года — Соборный
 Жовтневый район (Запорожье) — с 19 февраля 2016 года — Александровский
 Жовтневый район (Кривой Рог) — с 19 мая 2016 года — Покровский
 Жовтневый район (Мариуполь) — с 28 января 2016 года — Центральный
 Жовтневый район (Николаевская область) — с 19 мая 2016 года — Витовский
 Жовтневый район (Харьков) — с 17 мая 2016 года — Новобаварский
 Жовтневый район — в Одесской области. Упразднён в 1959 году

См. также 
 Октябрьский район